een stad in Irak, zie Duhok (stad)
 de provincie rond die stad, zie Duhok (gouvernement)
 een meer nabij die stad, zie Duhokmeer